Miami Vice, amerikai sorozat az 1980-as években
 Miami Vice, Michael Mann 2006-os filmje